Europese Zuidelijke Sterrenwacht, voor European Southern Observatory
 Vereniging van Exploitatieve Samenwerking OV-bedrijven (ESO) werd op 16 juni 1974 opgericht
 Ensemble Studios Online, een gamingnetwerk van Microsoft
 Eso (motorfiets), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
 Evenementenbeveiliger (event security officer)